Флегмо́на (от  — жар, воспаление) — острое разлитое гнойное воспаление клетчаточных пространств; в отличие от абсцесса не имеет чётких границ.

Виды флегмон 
По расположению различают флегмону подкожную, подфасциальную, межмышечную, забрюшинную, околопочечную (паранефрит), околопрямокишечную (парапроктит), клетчатки средостения, флегмоны стопы, кисти, шеи и др.

Возбудители 
Преимущественно стафилококк и другие гноеродные микроорганизмы, реже — кишечная палочка и анаэробы; соответственно особенностям возбудителя флегмоны разделяют на гнойные, гнилостные и анаэробные (газовые).

Флегмона шеи 
Флегмона шеи — острое гнойное воспаление жировой клетчатки шеи. Чаще имеет одонтогенное происхождение, но может происходить и от гнойных процессов в горле и миндалинах (ангина). Без лечения гнойный процесс быстро распространяется по фасциям и мышцам шеи вниз, что вызывает гнойный медиастинит.

Симптомы 
Появляется образование на шее, которое болезненно при пальпации, над ним кожа «горячая» на ощупь. Повышается температура тела. Вскоре присоединяются боль в шее и затруднения дыхания.

Возникновение флегмон 
Возбудители флегмон проникают в клетчатку через поврежденную кожу или из расположенных рядом очагов инфекции (фурункул, кариес зубов, нагноившиеся лимфоузлы и т. д.); иногда заносятся с током крови (гематогенно) из расположенных вдали очагов.

Признаки флегмоны 
Признаки флегмоны — боль, отёк; при подкожной флегмоне — гиперемия кожи; повышение температуры тела, озноб и др. Возможны переход воспалительного процесса на соседние органы, развитие сепсиса.

Лечение 
Вскрытие и дренирование гнойного очага, антибиотики, физиотерапия.

Профилактика 
Гигиена кожи и медицинская обработка её при микротравмах, своевременное лечение пиодермий и других местных очагов инфекции.

См. также 
 Целлюлит (воспаление)
 Флегмона новорождённых 

Хирургические болезни
Воспаление